Соревнования в беге на 10 000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 5 августа.

Призёры

Финал 

DNF — не финишировала.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997